Craxi est un patronyme notamment porté par :
 Bettino Craxi, (1934 - 2000), un homme politique italien.
 Gouvernement de Bettino Craxi I (1983 - 1986).
 Gouvernement de Bettino Craxi II (1986 - 1987).
 Bobo Craxi, (1964 -), fils de Bettino Craxi et homme politique italien.
 Stefania Craxi, (1960 -),  fille de Bettino Craxi et femme politique italienne.

Homonymie de patronyme